

Toponymes

Ferreira, municipalité située dans la province de Grenade (Andalousie) ;

homonymies strictes :
, paroisse civile de la municipalité de Macedo de Cavaleiros, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
, paroisse civile de la municipalité de Paços de Ferreira, située dans le district de Porto et la région Nord ;
, paroisse civile de la municipalité de Paredes de Coura, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
homonymies partielles :
Ferreira do Alentejo, municipalité située dans le district de Beja et la région de l'Alentejo ;
Ferreira do Alentejo, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
, paroisse civile de la municipalité de Sátão, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Ferreira do Zêzere, municipalité située dans le district de Santarém et la région Centre ;
Ferreira do Zêzere, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
, paroisse civile de la municipalité de Figueira da Foz, située dans le district de Coimbra et la région Centre ;
Paços de Ferreira, municipalité située dans le district de Porto et la région Nord ;
Paços de Ferreira, paroisse civile ayant donné son nom à la municipalité ci-dessus ;
, paroisse civile de la municipalité de Paços de Ferreira, située dans le district de Porto et la région Nord ;
, paroisse civile de la municipalité de Ponta Delgada, située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores.

Patronyme 

 Abel Fernando Moreira Ferreira ;
 Alex Ferreira (1994-), skieur acrobatique américain ;
 Alexandre Rodrigues Ferreira, naturaliste brésilien du  ;
 Aldemir dos Santos Ferreira dit Ferreira (1997-), footballeur brésilien ;
 Anne Ferreira ;
 Antonieliton Ferreira (né en 1983), footballeur brésilien ;
 
 Armando Ferreira, footballeur portugais ;
 Arnaud Ferreira ;
 Augusto Barros Ferreira, artiste peintre portugais ;
 Beatriz Ferreira, boxeuse brésilienne
 Bernarda Ferreira de Lacerda (1595-1644), poétesse portugaise ;
 Camille Condé-Ferreira (1999-), cavalière française ;
  
 César Ferreira (1916-?), footballeur portugais ;
 Cristóvão Ferreira, missionnaire jésuite portugais ;
 Daniela Ferreira da Costa Veloso , joueuse de football internationale portugaise ;
 David Ferreira, footballeur colombien ;
 David Mourão-Ferreira ;
 Demetrius Ferreira, footballeur brésilien ;
 
 Douglas Ferreira dit Douglão, footballeur brésilien ;
 Elisa Ferreira ;
 Ellis Ferreira, joueur de tennis sud-africain ;
 Emerson Ferreira da Rosa ;
 Eusébio da Silva Ferreira ;
 Fionn Ferreira, Irlandais ayant inventé un moyen de recueillir les microplastiques en suspension dans un milieu aquatique ;
 Francisco Ferreira, dit Xico, footballeur portugais ;
 Francisco Reis Ferreira, dit Ferro, footballeur portugais ;
 Halysson Ferreira, coureur cycliste brésilien ;
 Hélder Ferreira, coureur cycliste portugais ;
 Hugo Miguel Ferreira Viana ;
 Ítalo Ferreira, surfeur professionnel brésilien ;
 Iris Ferreira (1992-), femme rabbin française ;
 Jesualdo Ferreira ;
 João António Ferreira Resende Alves), footballeur portugais ;
 
 Jorge Ferreira da Costa Ortiga (né en 1944), archevêque portugais, primat d"Hispanie ;
 José dos Santos Ferreira ;
 José Ferreira Pinto (né en 1939), footballeur portugais ;
 José Ribamar Ferreira de Araújo Costa ;
 Josiesley Ferreira (né en 1979), footballeur brésilien ;
 Laurence Ferreira Barbosa ;
 Leandro Ferreira ;
 Manuel Ferreira, footballeur argentin ;
 Marcelo Ferreira, skipper brésilien ;
 Marco Ferreira (1977-), arbitre portugais de football ;
 Marco Ferreira (1978-), footballeur international portugais ;
 María Eugenia Vaz Ferreira, femme de lettres uruguayenne ;
 Miguel Ferreira da Costa, évêque traditionaliste brésilien ;
 
 Pedro José Ferreira da Silva (1951-), poète et écrivain brésilien ;
 Rolando Ferreira (1964-), joueur brésilien de basket-ball ;
 Renyldo Ferreira (né en 1923), cavalier brésilien de concours complet et de saut d’obstacles ;
 Rúben Ferreira (1990-), footballeur portugais ;
 Serge Ferreira , athlète français ;
 
 Tó Ferreira, footballeur portugais ;
 Vergílio Ferreira ;
 Vicente Ferreira da Silva, philosophe brésilien ;
 Wayne Ferreira, joueur de tennis sud-africain.

Autre 
 Ferreira, une fabrique de vin de Porto
 Futebol Clube Paços de Ferreira, anciennement FC Vasco de Gama, est un club de football portugais

Homonymie de patronyme
Patronyme portugais
Patronyme brésilien